Сергей Николаевич Строков (1910 — ?) — советский футболист, защитник / полузащитник.

Выступал за ленинградские команды. Играл за команду ЛМЗ. В 1936 году в составе «Локомотива» провёл матч 1/64 финала Кубка СССР против «Динамо — Трудкоммуны № 1» Болшево (0:5). В 1937—1938 годах за «Спартак» сыграл 18 матчей, забил три гола. В 1939 году в составе «Зенита» забил три гола в 13 матчах.

Ссылки 
 
 Лукосяк Ю. П. «История петербургского футбола. Кто есть кто в петербургском футболе». — СПб.: Союз художников, 2011. — 280 с. ил., ISBN 978-5-8128-0111-3. С. 167

Футболисты СССР
Игроки ФК «Локомотив» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Спартак» Ленинград
Игроки ФК «Зенит» Ленинград